Намдинь:

 Намдинь — город в дельте реки Хонгха северного Вьетнама, столица провинции Намдинь.
 Намдинь — провинция на севере Вьетнама.
 Намдинь — вьетнамский футбольный клуб.